Мушули — село в Хунзахском районе республики Дагестан РФ. 

Образует сельское поселение село Мушули как единственный населённый пункт в его составе.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года — моноэтничное аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района
Муниципальные образования Хунзахского района
Сельские поселения Дагестана